

Pessoas 
 Carlos Machado (produtor) - conhecido com um dos "reis da noite carioca"
 Oscar Marone - conhecido com um dos "reis da noite paulistana"
 Ricardo Amaral - conhecido com um dos "reis da noite carioca"

Outros 
 Rei da Noite - um personagem de Game of Thrones
 O Rei da Noite - um filme brasileiro

Desambiguação